Selters (Taunus) – comune del circondario di Limburg-Weilburg (Assia)
 Selters (Westerwald) – città del circondario rurale Westerwaldkreis (Renania-Palatinato)